БД — аббревиатура, которая может означать:
 БД — база данных
 БД — броневая дрезина
 БД — банковское дело
 БД — Белый дом
 БД — боевое дежурство
 БД — боевые действия
 БД — бомбодержатель
 БД — броуновское движение
 БД — биодизель